

Sigle 
 Autostrada A32

Codici 
 A32 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Panker
 A32 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese